Hopfental ist ein deutscher Ortsname:
 Hopfental, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Chmielewo (Kruklanki), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hopfental, bis 1934 Chmiellowitz, Kreis Oppeln, Schlesien, seit 1945: Chmielowice, seit 2009 auch: Chmiellowitz, Ort im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, Polen